

Markiewicz 
 Adam Markiewicz (* 1978)
 Bronisław Markiewicz (1842–1912)
 Filip Markiewicz, un artiste luxembourgeois
 Jean Markiewicz (* 1938), un footballeur français
 Kazimierz Dunin-Markiewicz (1874–1932)
 Piotr Markiewicz (* 1973), un kayakiste polonais

Markievicz 
 Constance Markievicz (Markiewicz) (1868–1927)

Patronyme polonais